Шербет:
 Шербет (напиток).
 Шербет (сладость) или щербет — восточная сладость.
 Шербет (мороженое) или щербет — фруктовое мороженое.